Клиппертон может означать:

 Клиппертон, Джон (1676—1722) — английский пират.
 Клиппертон — французский остров в Тихом океане.

См. также 
 Клипперт
 Клипер